Кепинский:

 Кепинский — хутор в Волгоградской области России.
 Кепинский — лунный кратер.

Фамилия 
  (1885—1966) — польский астроном, в честь которого назван кратер на Луне.

См. также 
 Кемпински
 Кемпиньская